Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball a lieu à Łódź, Katowice, Bydgoszcz et Wrocław (Pologne) du 25 septembre au 4 octobre 2009.

Organisation

Sites des compétitions 

Les Championnats d'Europe se sont déroulés sur 4 sites de compétition parmi lesquels un est entièrement nouveau.

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes 

Au sein des différentes poules, chaque équipe joue un match contre les autres, pour un total de trois. Les équipes classées de 1 à 3 sont qualifiées pour le second tour. Les poules A et C croisent dans la poule E, et les poules B et D croisent dans la poule F.

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Second tour 
Au sein des différentes poules, chaque équipe joue un match contre les autres, à l'exception des équipes coprésentes au premier tour. Les résultats acquis au premier tour contre les équipes de la même poule sont conservés.

Poule E (Łódź)

Poule F (Katowice)

Phase finale 
Les équipes classées premières de chaque poule ne se rencontrent pas lors des demi-finales. Leur adversaire est tiré au sort ; il peut s'agir de l'équipe classée deuxième de la même poule du second tour.

Distinctions individuelles 
 MVP : Manon Flier 
 Meilleure marqueuse : Margareta Kozuch 
 Meilleure attaquante : Simona Gioli 
 Meilleure centrale : Christiane Fürst 
 Meilleure libero : Paola Cardullo 
 Meilleure réceptionneuse : Kerstin Tzscherlich 
 Meilleure serveuse : Agnieszka Bednarek-Kasza 
 Meilleure passeuse : Eleonora Lo Bianco

Classement final 
Les sept premières équipes au classement sont qualifiées d'office pour le Championnat d'Europe 2011 qui a en Serbie et en Italie.

Composition des équipes 

Entraîneur :  Giovanni Guidetti

Entraîneur :  Faig Garayev

Entraîneur :  Gert Vande Broek

Entraîneur :  Nikolay Karpol

Entraîneur :  Dragan Nesić

Entraîneur :  Mirosla Aksentijević

Entraîneur :  Gido Vermeulen

Entraîneur :  Fabrice Vial ; entraîneur-adjoint :  Thierry Hippolyte

Entraîneur :  Massimo Barbolini

Entraîneur :  Avital Selinger

Entraîneur :  Jerzy Matlak

Entraîneur :  Tana Krempaska

Entraîneur :  Vladimir Kuzyutkin

Entraîneur :  Zoran Terzic

Entraîneur :  Miroslav Čada

Entraîneur :   Alessandro Chiappini ; Entraîneur-adjoint :  Nicola Negro

Liens externes 
 Site officiel de la compétition
 Site officiel de la CEV

2009
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 2009
Europe féminin 2009
Sport en Pologne en 2009
Europe féminin
Sport en octobre 2009